Mihai Mugurel Buga (Braşov, 16 de dezembro de 1977) é um futebolista profissional romeno, atacante de oficio, milita no Skoda Xanthi.

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do FC Brașov
Futebolistas do Rapid București
Futebolistas do Xanthi FC